Ламздорф — фамилия.

Ламздорфы — графский род:
 граф Ламздорф, Александр Николаевич (1835—1902) — гофмейстер, президент Московской дворцовой конторы.
 граф Ламсдорф, Владимир Николаевич (1845—1907) — министр иностранных дел Российской империи.
 граф Ламздорф-Галаган, Константин Николаевич (1841—1900) — генерал-лейтенант.
 граф Ламздорф, Матвей Иванович (1745—1828) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, Курляндский губернатор.
 граф Ламздорф, Николай Матвеевич (1804—1877) — генерал-адъютант, генерал-лейтенант, директор Лесного департамента Министерства государственных имуществ.
 граф Ламздорф-Галаган, Павел Константинович (1879—1954) — вице-президент Союза русских дворян во Франции.
 
 также
 Ламбсдорф, Отто (1926—2009) — немецкий политический деятель, министр экономики Германии.